Vrhi je lahko:
 Vrhi Pregradski (Hrvaška)
 Vrhi Vinagorski (Hrvaška)